Россохи — название населённых пунктов и некоторых других топонимов.

Белоруссия 
 Россохи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Россохи — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Россохи — озеро в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Россохи— деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Россохи — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Россохи — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Россохи — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Россохи — деревня в Усольском районе Пермского края.

Украина 
 Россохи — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Рассохи